Santa Coloma hace referencia a varios artículos:

Personas
 Columba de Sens, "Santa Coloma" (257-253), mártir cristiana;
 Tomás Santa Coloma, político argentino, fundador de la Unión Cívica;

Lugares
 Santa Coloma de Andorra, localidad en Andorra
 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, "Santa Coloma de Tuïr", localidad de Francia;

En Argentina
 Santa Coloma (Buenos Aires), localidad en el partido de Baradero, Provincia de Buenos Aires;
 Tomás Santa Coloma, paraje del partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires;

En España
 Santa Coloma (Álava), concejo del municipio de Arceniega, en la provincia de Álava, País Vasco;
 Santa Coloma (Asturias), parroquia (civil) en el concejo de Allande;
 Santa Coloma (Burgos), localidad de la Merindad de Cuesta-Urria;
 Santa Coloma (La Rioja), municipio;
 Santa Coloma de Cervelló, ciudad en la provincia de Barcelona;
 Santa Coloma de Farnés, localidad en la provincia de Gerona, Cataluña;
 Santa Coloma de Gramanet, ciudad en la provincia de Barcelona, Cataluña;
 Santa Coloma de Queralt, localidad en la provincia de Tarragona, Cataluña;
 Santa Coloma del Rudrón, localidad en el Valle del Rudrón, provincia de Burgos;
 Santa Coloma de la vega, localidad en el municipio de Soto d e l a Vega, provincia de León;

Deportes
 Club Bàsquet Santa Coloma, institución deportiva de Santa Coloma de Gramanet;
 Futbol Club Santa Coloma , institución deportiva de Santa Coloma, Andorra;
 UE Santa Coloma

Tauromaquia 

 Santa Coloma (ganadería)